Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sarbinowie – parafia rzymskokatolicka w Sarbinowie, w powiecie myśliborskim
 Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sarbinowie – parafia rzymskokatolicka w Sarbinowie, w powiecie koszalińskim